Gaudry steht für:

 Gaudry (?–1112), Bischof von Laon

Gaudry ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Albert Gaudry (1827–1908), französischer Geologe und Paläontologe
 Michel Gaudry (1928–2019), französischer Jazzbassist
 Pierre-François Gaudry, französischer Dokumentarfilmproduzent
 Tracey Gaudry (* 1969), australische Radrennfahrerin und Radsportfunktionärin

Siehe auch:
 Mount Gaudry, Berg im Süden der westantarktischen Adelaide-Insel westlich der Antarktischen Halbinsel